Vredegerecht, een rechtbank voorgezeten door een vrederechter
Vrederechter (België), in België, de gemakkelijkst toegankelijke rechter en het feitelijke gezicht van de rechtspraak bij de burger
Vrederechter (Nederland), in Nederland, een alleensprekende rechter die in de periode van 1811 tot 1838 recht sprak
Vrederechtspraak, in Nederland tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog